Charles-Augustin Vandermonde, 1727-1762, médecin français.
 Alexandre-Théophile Vandermonde, 1735-1796, mathématicien français, qui a donné son nom 
 à la matrice de Vandermonde;
 à l'identité de Vandermonde.